Hodebertia testalis é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Crambidae. É a única espécie do género Hodebertia.

A autoridade científica da espécie é Johan Christian Fabricius, tendo sido descrita no ano de 1794.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências 
 Hodebertia testalis - de Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6. Web Service available online at http://www.faunaeur.org (consultado em 1 de janeiro de 2014).

 Ligações externas 

 Hodebertia testalis - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Hodebertia testalis - NCBI Taxonomy Database
 Hodebertia testalis - Global Biodiversity Information Facility
 Hodebertia testalis'' - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
testalis
Animais descritos em 1794
Espécies descritas por Fabricius